En Pologne, Żabiniec peut faire référence à : 

 Żabiniec, quartier du district de Prądnik Biały de la ville de Cracovie
 Żabiniec, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Żabiniec, un village dans la voïvodie de Łódź
 Żabiniec, un village du powiat de Kluczbork dans la voïvodie d'Opole
 Żabiniec, un village du powiat de Namysłów dans la voïvodie d'Opole
 Żabiniec, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Żabiniec, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Żabiniec, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Żabiniec, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix